Ellerker peut faire référence à :

Patronymes 
 Edward Ellerker (c. 1537-1586), homme politique anglais
 Ralph Ellerker (?-1546), député au parlement du royaume d'Angleterre
 Thomas Ellerker (1738-1795), théologien anglais

Prénoms 
 Edward Ellerker Williams (1793-1822), auteur britannique de journal intime et écrivain
 Ellerker Bradshaw (1680-1742), député au parlement de Grande-Bretagne

Toponymes 
 , district au Royaume-Uni
 , paroisse civile et village du Yorkshire de l'Est au Royaume-Uni